Шарль-Жозеф Дюссоль (, 1835, Лоре, Франция — 1919, Лоре, Франция) — французский инженер и изобретатель системы питания бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Биография 

Шарль Дюссоль родился в деревне Лоре (Мёрт и Мозель) в сельской семье. С детства он интересовался механикой и отличался любознательностью и инженерным мышлением. В 17 лет поехал в Париж, где провёл большую часть своей жизни. В 35 лет сделал своё наиболее известное изобретение — двигатель внутреннего сгорания на жидком бензине, которое запатентовал 19 марта 1870 года под номером № 89.281. Со своим изобретением участвовал в выставке 1878 года. До 1898 года автомобили Peugeot комплектовались моторами Даймлер на основе системы Дюссоля. Однако, Дюссоль практически не получил выгоды от своего изобретения. Последние годы жизни провёл в доме на ферме в своём родном Лоре, где скончался в 1919 году в возрасте 84 лет.

Память 

 Музей Шарля Дюссоля в Лоре.
 В Нанси есть улица, Рю-Шарль-Дюссоль, и мост, Пон-Дюссоль, названные в память об изобретателе.

Ссылки 
 Panneaux du Musée Charles Dussaulx à Lorey (54)

Изобретатели Франции
Машиностроители